Potoki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Potoki, un village du powiat de Tomaszów Lubelski
 Potoki, un village du powiat de Włodawa
dans la voïvodie de Poméranie
 Potoki, un village

en Slovénie:
 Potoki, une localité de la municipalité de Jesenice
 Potoki, une localité de la municipalité de Kobarid
 Potoki, une localité de la municipalité de Semič